Brad Renfro – attore statunitense
 Leonard Renfro – ex giocatore di football americano statunitense
 Mel Renfro – ex giocatore di football americano statunitense